Schulting ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Schulting (* 1987), niederländischer Radrennfahrer
 Suzanne Schulting (* 1997), niederländische Shorttrackerin